Hrvatska:
 Ružići (Matulji), naselje u općini Matulji
 Ružići (Poreč), gradsko naselje Poreča
 Ružići (Sveta Nedelja), naselje u općini Sveta Nedelja

BiH:
 Ružići (Grude, BiH), naselje u općini Grude

Vidi i:
 Ružić, naselje i općina u Šibensko-kninskoj županiji